Zkratka BSP může mít několik významů:
 Bernský salašnický pes
 Brigáda socialistické práce
 BSP (skupina) – hudební trio, které tvoří Ota Balage, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček, jejich největší hit je píseň Země vzdálená.
  B. S. P. – bavíme se po práci – umělecká skupina při divadle Sklep
 BSP (počítače) – způsob reprezentace dat v počítačové grafice (binary space partitioning).
 British Standard Pipe Thread – norma jemného závitu, používaného například na plynových trubkách 
 Business Systems Planning – metodika návrhu informačního systému
 Billing and Settlement Plan – účetní oddělení

Externí odkazy